La seconde édition masculine 2020 du tournoi de tennis de Cologne se déroule du 19 au , sur dur en intérieur. Elle appartient à la catégorie ATP 250.

Faits marquants

Forfaits 
On note les forfaits de Roberto Bautista-Agut, de Hubert Hurkacz, d'Andy Murray et de Danilo Petrović. Ils sont respectivement remplacés par Alexei Popyrin, James Duckworth, Sumit Nagal et Oscar Otte.

Lauréats 
Alexander Zverev remporte le tournoi en simple en battant en finale Diego Schwartzman. Il s'agit de son  titre ATP en simple.

En double, Raven Klaasen et Ben McLachlan remportent le tournoi en battant en finale Kevin Krawietz et Andreas Mies. Il s'agit respectivement de leur  et  titre ATP en double.

Primes et points 

NB : Pour les têtes de série exemptées de , une élimination au  ne rapporte aucun point ATP.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Cologne
 Tournois ATP 250

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
 

Cologne
ATP 2020
Tennis en Allemagne en 2020
Tennis en octobre 2020